Euchelipluma är ett släkte av svampdjur. Euchelipluma ingår i familjen Guitarridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Euchelipluma